Canosa může znamenat:

 Canosa di Puglia, město v jižní Itálii

podobný název
 Canossa, zříceniny hradu v severní Itálii, kde císař Jindřich IV. žádal papeže o odpuštění

Externí odkazy